Indische Buurt (Amsterdam)
Indischebuurt (Almere)
Indische Buurt (Amersfoort)
Indische Buurt (Apeldoorn)
Indische Buurt (Beverwijk)
Indische Buurt (Ede)
Indische Buurt ('s-Gravenhage)
Indische Buurt (Groningen)
Indische wijk (Haarlem) 
Indische buurt ('s-Hertogenbosch)
Indische buurt (Leeuwarden)
Indische Buurt (Meppel)
Indische Buurt (Nijmegen)
Indische Buurt (Zwolle)
Indische buurt (Dordrecht)
Indische buurt (Zwijndrecht)
Indischewijk (Haarlem)

Wijk
 Indische buurt
Geografie van Nederland